Adaline ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adaline (Maine), Siedlungsgebiet in Washburn (Maine), Aroostook County, Maine
 Adaline (West Virginia), Unincorporated Community in Marshall County, West Virginia

Siehe auch:
 Adaline Branch, ein Fließgewässer im Craig County (Virginia), Virginia
 Adaline-Modell, eine Form eines neuronalen Netzes
 Für immer Adaline (Originaltitel: The Age of Adaline), ein US-amerikanisch-kanadisch-britischer Film